Ви́ски — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новоизборская волость».

Расположена к северо-западу от волостного центра, деревни Новый Изборск.

Население 
Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 91 житель.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района